Le doyenné de Gonesse est une division du diocèse de Pontoise.

Paroisses 
Les paroisses de ce doyenné sont:
Groupement de Goussainville - Le Thillay - Fontenay - Vaud'herland
Paroisse de Villiers-le-Bel
Paroisse de Gonesse
Paroisse d'Arnouville

Références 
Informations du diocèse

Doyenné du diocèse de Pontoise